Plectronidiopsis är ett släkte av svampar. Plectronidiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectronidiopsis